Сьомий турнір за звання чемпіонки світу з шахів проходив у серпні — вересні 1939 року в Буенос-Айресі під час VIII шахової олімпіади.
 
У турнірі взяли участь 20 шахісток із 17-ти краї — Австрії, Англії, Аргентини, Бельгії, Німеччини, Данії, Канади, Куби, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, США, Уругваю, Франції, Чилі, Швеції.

Боротьба за звання чемпіонки світу йшла переважно між Вірою Менчик і Сонею Ґраф. Особисту зустріч виграла Менчик, яка знову посіла 1-е місце — 18 очок. На 2 очки відстала від переможниці Ґраф. На 3-му місці опинилася чилійська шахістка Берна Карраско — 15½ очок.

Таблиця

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 412, 594. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1939 у шахах
Серпень 1939
Вересень 1939
1939 в аргентинському спорті
Шахи в Аргентині
Спортивні змагання у Буенос-Айресі